Kenley – miejscowość w Australii, w stanie Wiktoria
 Kenley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Kenley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Kenley Ducasse – piłkarz z Turks i Caicos grający na pozycji napastnika
 Kenley Jansen – pochodzący z Curaçao baseballista występujący